Sztuka kochania – poemat erotyczny Owidiusza
 Sztuka kochania – książka Michaliny Wisłockiej
 Sztuka kochania – film Jacka Bromskiego z 1989 roku
 Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej – film Marii Sadowskiej z 2017 roku